Rio Guaxindiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Guaxindiba (vattendrag i Brasilien, lat -21,48, long -41,07), Rio de Janeiro, 
 Rio Guaxindiba (vattendrag i Brasilien, lat -22,75, long -43,03), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar